

Localidades 

Lies (Altos Pirenéus)

Música 
Lies (canção de Kumi Koda)
Lies (canção de McFly)
Lies (canção de Big Bang)
Lies (canção de Thompson Twins)
G N' R Lies, álbum de Guns N' Roses

Veja também
Lie
True

Desambiguação